Termenul „Altenberg” se poate referi la:

Localități în Germania
 Altenberg (Erzgebirge) oraș în Sachsen
 Altenberg (Bergisches Land) aparține de Odenthal
Localități în Austria
 Altenberg, Austria, localitate lângă Linz in Oberösterreich
 Altenberg an der Rax comună in Steiermark
Construcții
 Mănăstirea Altenberg lângă Wetzlar in Hessen
 Domul Altenberg lângă Odenthal